A 30.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 4 de maio a 9 de maio de 1976 com um percurso de 803,8 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Genebra, e final em Friburgo.
O vencedor foi o belga Johan De Muynck, cobrindo a prova a uma velocidade média de 34,3 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1976
1976 na Suíça
1976 no ciclismo